Андре́й Лавро́в:
 Лавров, Андрей Иванович (род. 1962) — советский и российский гандболист, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Лавров, Андрей Сергеевич (1886—1936) — советский государственный деятель, председатель Тамбовского, Ново-Николаевского и Рязанского губисполкомов.